Шивалая:
 Шивалая — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Шивалая — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Маникгандж.